Исторический календарь  — группа из 11 престижных шоссейных велогонок, организованных A.S.O., RCS Sport и Unipublic.

История 
Большинство этих гонок появилось на стыке XIX и XX веков. С конца 1940-х годов, когда стали проводиться регулярные сезонные соревнования, они входили в их календари в зависимости от регламента.

В 2005 году когда Международный союз велосипедистов (UCI) организовал турнир ПроТур UCI, все эти 11 гонок вошли в его календарь и проводились в нём в течение трёх сезонов. Перед началом сезона 2008 года из-за конфликта между UCI и организаторами все гонки вышли из календаря турнира и проводились независимо. Через год конфликтовавшие стороны договорились о том, что ранее вышедшие из календаря гонки будут учитываться в рамках Мирового календаря UCI. Исключением стал Париж — Тур, который получил категорию 1.HC и стал проводиться в рамках Европейского тура UCI.

С 2011 года 10 гонок вошли в календарь нового турнира Мирового тура UCI.

Гонки 

Велоспорт